Il doppio  del Croatia Open Umag 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Leoš Friedl e Filip Polášek erano i detentori del titolo, ma Polášek ha partecipato al Allianz Suisse Open Gstaad 2011.

Friedl ha giocato con David Škoch, ma ha perso nei quarti di finale.

Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno battuto in finale Marin Čilić e Lovro Zovko 6–3, 5–7, [10–7].

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý /  Michal Mertiňák (primo turno)
 Daniele Bracciali /  Santiago González (semifinali)

 David Marrero /  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno) 
 Dustin Brown /  Michael Kohlmann (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Croatia Open Umag 2011
ATP World Tour 2011